Бейре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 22,4 км². Население — 306 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры